Леков — фамилия; имеет женскую форму Лекова.
 Леков, Александр Владимирович (род. 1968) — российский футболист, парафутболист.
 Леков, Юрий Николаевич (1926—2008) — советский и российский оперный режиссёр,